Раде Јовановић може да се односи на
 Раде Јовановић (народни херој)
 Раде Јовановић (песник)
 Раде Јовановић (кантаутор)